А́нна Алексе́евна Фро́лина (урождённая Булы́гина; ) — корейская, ранее российская биатлонистка, чемпионка мира по биатлону в эстафете 2009 года, победительница и призёр этапов Кубка мира, вице-чемпионка мира по летнему биатлону 2013 и 2016 годов, четырёхкратная чемпионка России, чемпионка Южной Кореи, заслуженный мастер спорта России по биатлону.

Биография 
Отец Алексей Булыгин — лыжный тренер в детской спортивной школе. Мать Любовь Булыгина — директор школы и тренер, по совместительству.

С раннего детства занималась лыжными гонками под руководством родителей. Выступая в категории девушек, выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

В 2001 году после окончания школы уехала из Салехарда в Тюмень поступать в университет. В Тюмени была сильная группа биатлонистов и известный тренер — Леонид Гурьев, под руководством которого бывшая лыжница стала заниматься биатлоном.

Долгое время и с разной степенью успешности выступала за сборную России. В итоге на одном из стартов познакомилась со своим будущим супругом.

В июле 2013 года Анна Булыгина вышла замуж за сервисмена российской сборной по лыжным гонкам Юрия Фролина. 20 июня 2014 года у супругов родился сын.

Осенью 2015 года стало известно, что с сезона 2015/2016 Анна Фролина будет выступать за сборную Южной Кореи. 31 марта 2016 года генеральный секретарь Союза биатлонистов Южной Кореи Чуль-Сун Пак объявил о получении Фролиной гражданства Южной Кореи.

Спортивные результаты

Юниорские и молодёжные достижения 
Уже в 2002 году в качестве биатлонистки Анна выполняет норматив мастера спорта по биатлону и отправляется на свой первый юношеский чемпионат мира в итальянский Риднау, где выигрывает серебро в спринте.

Годом позже в польском Костелиско юной биатлонистке удалось завоевать полный комплект медалей — золото в эстафете, серебро в спринте и бронзовую медаль в гонке преследования.

В 2004 году из-за проблем в стрельбе не смогла отобраться на международные соревнования.

Годом позже реабилитируется за неудачный сезон, став чемпионкой Европы среди юниоров в спринте и бронзовым призёром в преследовании.

Двукратная чемпионка мира 2005 года среди юниоров в преследовании и эстафете, вице-чемпионка в спринте.

Выступления на чемпионате России 
В 2008 году завоевала бронзовую медаль в супер-пасьюте.

На чемпионате России 2009 года в Увате выиграла главный приз всероссийских соревнований на призы губернатора Тюменской области — автомобиль. Первенствовала в общем зачете по итогам трёх гонок — спринта (2-е место), гонки преследования (1-е место) и марафона (6-е место). Также завоевала серебро в эстафете.

В 2010 году автомобиль не выиграла, уступив его в упорной борьбе Яне Романовой, но неизменно была в тройке призёров во всех гонках: в её активе 3 серебра (в преследовании, эстафете и марафоне) и 2 бронзы (в спринте и масс-старте).

В сезоне 2011/2012 на турнире Ижевская винтовка выиграла спринт и первенствовала в патрульной гонке. Также завоевала серебро в марафоне в 2011 году и бронзу в индивидуальной гонке в 2012.

На чемпионате России 2013 года стала чемпионкой России по биатлону в командной гонке, выиграла 2 серебра (в смешанной эстафете и патрульной гонке) и 2 бронзовые медали (в марафоне и эстафете).

Выступления в Кубке мира 
Сезон 2005/2006
 7 января 2006 года — дебютировала на этапе Кубка мира в Оберхофе в спринтерской гонке и заняла 56-е место. В других стартах сезона участия не принимала.

Сезон 2006/2007
Первый полноценный сезон в составе основной сборной России по биатлону.

 29 ноября 2006 года — в Эстерсунде заработала первые очки в общий зачёт Кубка мира, показав 22-е время в индивидуальной гонке.
 17 декабря — в Хохфильцене впервые вошла в состав эстафетной четвёрки и заняла второе место.
 18 марта 2007 года — на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске в гонке с общего старта (заключительная гонка сезона) показала свой лучший личный результат, заняв 4-е место.

По итогам Кубка мира заняла 31 место в общем зачёте и набрала 170 очков, что позволило ей остаться в основной сборной для централизованной подготовки на следующий сезон, который была вынуждена пропустить из-за реабилитационного периода после операции на колене, которое травмировала на немецком этапе Кубка мира.

Сезон 2008/2009
Второй полноценный сезон в составе основной сборной России по биатлону.

 24 января 2009 года — на этапе Кубка мира в Антерсельве одержала свою первую личную победу в гонке преследования.
С заключительного огневого рубежа уходила на 5-й позиции, проигрывая Андреа Хенкель, Альбине Ахатовой, Дарье Домрачевой, и уступала лидеру гонки Кайсе Мякяряйнен 14,8 секунды, но мощным финишным спуртом опередила всех соперниц.
 21 февраля 2009 года — на чемпионате мира 2009 в Пхенчхане стала чемпионкой мира в эстафете и показала 4-й результат в спринте.

30 ноября 2009 года Булыгиной было присвоено звание заслуженный мастер спорта России.

В генеральной классификации заняла 19-е место, набрав 465 очков.

Сезон 2009/2010
Третий и последний полноценный сезон в составе основной сборной России по биатлону.

За сезон в составе эстафетной четвёрки дважды становилась второй и дважды занимала первое место. Лучшим личным результатом сезона стало 4-е место в спринте на Олимпиаде в Ванкувере. Также заняла 6-е место в олимпийской гонке преследования, показав первые результаты среди всей женской сборной России на Олимпийских играх, однако по результатам гонки с общего старта (30-е место при 8 промахах) решением тренерского штаба не попала в состав эстафеты, в которой её подруги по сборной стали олимпийскими чемпионками.

По итогам года разместилась на 15-й позиции в общем зачёте Кубка Мира (499 очков), что является лучшим результатом для спортсменки за историю выступлений за сборную команду России.

Сезон 2010/2011
В сезоне 2010/2011 выступила на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, показав 28-й результат в спринтерской гонке на 7,5 км, а затем опустилась в гонке преследования на 43-ю позицию. В итоге, набрав 13 очков, завершила свои выступления в Кубке мира в этом сезоне, заняв 88-е место в генеральной классификации по итогам сезона.

Сезон 2011/2012
Сезон 2011/2012 начала гонками на 4-м этапе Кубка IBU в итальянском Форни-Авольтри, показав 8-й результат (лучший среди российских девушек) в индивидуальной гонке с 4 промахами и в итоге, уступив победительнице, французской биатлонистке Жакмин Бо, отстрелявшей на ноль, 2 минуты 26,6 секунды. 8 января одержала убедительную победу в спритерской гонке на 7,5 км, отстреляв на ноль и опередив ближайшую соперницу, немецкую спортсменку Надин Хорхлер на 56,2 секунды, а позже повторила свой успех в гонке преследования.

2 февраля 2012 года, вернувшись в основную сборную команду, дебютировала в спринтерской гонке на 7-м этапе Кубка мира, допустив один промах и показав 21-й результат (3-й среди российских спортсменок), уступив победительнице Магдалене Нойнер 1 минуту 53,6 секунды. В гонке преследования, допустив два промаха, поднялась на 13-е место, а в гонке с массовым стартом показала 16-й результат.

На восьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти не смогла выступить из-за проблем со здоровьем. Тем самым она не смогла пройти отбор в национальную сборную на чемпионат мира в немецком Рупольдинге. Позже оказалось, что у Булыгиной вновь возникли проблемы со здоровьем. Однако, главный тренер женской сборной Вольфганг Пихлер выразил желание работать с ней в сезоне 2012/2013 для подготовки к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году.

Выступила только на одном этапе Кубка мира, набрала 73 очка и разместилась на 57-м месте общего зачёта.

Сезон 2012/2013
В сезоне 2012/2013 провела несколько гонок на Кубке Альп и Кубке IBU. Результаты не были высокими, Булыгина разместилась по итогам Кубка IBU на 28-м месте (123 очка), не смогла отобраться в основную сборную, не получила приглашения для централизованной подготовки к олимпийскому сезону и ушла в декрет.

Переход в сборную команду Южной Кореи 
Осенью 2015 года Анна Фролина приняла решение выступать за сборную команду Южной Кореи по биатлону. В первых стартах сезона Фролина не смогла принять участия из-за процесса оформления гражданства.

В январе 2016 года главный тренер сборной Южной Кореи Венцислав Илиев объявил, что Фролина находится в расположении команды, постоянно тренируется, держит себя в форме и, если вопрос с гражданством решится положительно, Анна выступит на чемпионате Европы 2016 года в Тюмени, а затем и на этапах мирового Кубка.

31 марта 2016 года генеральный секретарь Союза биатлонистов Южной Кореи Чуль-Сун Пак объявил о получении Фролиной гражданства Южной Кореи.

Сезон 2016/2017
На чемпионате мира по летнему биатлону в эстонском Отепя завоевала сборной Южной Кореи две медали — «серебро» в спринте и «бронзу» в гонке преследования.

25 ноября 2016 года приняла участие в первом этапе Кубка IBU в норвежском Бейтостолене. Допустив 4 промаха, финишировала 33-й, уступив около полутора минуты победительнице Дениз Херрман. Набрала первые очки в зачёте Кубка IBU и отправилась на первый этап Кубка мира в шведский Эстерсунд. Выступила за новую сборную в составе смешанной эстафеты, заняв 18-е место.

30 ноября 2016 года в первой же личной гонке Кубка мира за новую команду набрала свои первые зачётные очки. Допустила 5 промахов в индивидуальной гонке и, отстав от победительницы Лауры Дальмайер почти на 6 минут, заняла 38-е место в турнирной таблице, что стало наивысшим достижением для корейских биатлонистов в истории. Фролина стала второй корейской биатлонисткой в истории, сумевшей набрать очки в зачёте Кубка мира после Мун Джи Хи, которая 22 января 2010 года заняла 39-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве. На этапе в немецком Оберхофе показала 12-й результат в спринтерской гонке, обновив свой же национальный рекорд за новую сборную. В гонке преследования опустилась на 20-ю позицию, и по итогам двух гонок сумела отобраться в масс-старт, тем самым став первой в истории южно-корейской биатлонисткой, бежавшей данную дисциплину на этапах Кубка мира.

В сезоне 2017/2018 Фролина на этапе Кубка мира в Холменколлене финишировала шестой в гонке преследования, впервые за 8 лет.

Результаты

Участие в Олимпийских играх

Участие в Чемпионатах мира

Статистика выступлений в Кубке мира

Награды, звания и премии 
 Заслуженный мастер спорта России
 Благодарность Президента Российской Федерации (5 марта 2010 года) — За заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXI Олимпиады 2010 года в Ванкувере.

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт Анны Булыгиной

Биатлонисты России
Биатлонисты Республики Корея
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по биатлону
Заслуженные мастера спорта России